La palabra dominio,

 Dominio de definición es el conjunto de valores para los cuales una determinada función matemática está definida.
 Dominio de integridad, en álgebra, es un anillo (no necesariamente conmutativo ni unitario) que no tiene elementos divisores de cero.
 Dominio (análisis matemático) es un conjunto abierto en el cualquiera dos puntos están unidos mediante una línea poligonal.
 Dominio (geometría) es un conjunto conexo; algunos autores exigen además que sea compacto, otros exigen que sea abierto.